Santo André (port. Sankt Andreas) ist der Name folgender Orte:
 Santo André (Kap Verde), Kapverdische Inseln

in Brasilien:
 Santo André (Paraíba), im Bundesstaat Paraíba
 Santo André (São Paulo), im Bundesstaat São Paulo
 Vila do Santo André, Ortsteil von Santa Cruz Cabrália

in Portugal:
 Santo André (Barreiro), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho do Barreiro
 Santo André (Estremoz), im Concelho de Estremoz
 Santo André (Montalegre), im Concelho de Montalegre
 Santo André de Poiares, im Concelho de Vila Nova de Poiares
 Santo André das Tojeiras, im Concelho de Castelo Branco
 Santo André de Vagos, im Concelho de Vagos
 Vila Nova de Santo André, im Concelho de Santiago do Cacém

Siehe auch:
 Saint-André
 St. André